Beovulf (eller Beowulf) har flere betydninger:
Beovulfkvadet 
Beowulf-klyngesystemer
Beowulf (film) – film fra 2007